Ель-Фао (араб. ٱلْفَاو‎) — портове місто на півострові Ель-Фао в Іраку поблизу річкиШатт-ель-Араб і Перської затоки.
 Фао (араб. شبه جزيرة الفاو‎ — півострів у районі, прилеглому до Перської затоки.